Henry County je název deseti okresů ve Spojených státech amerických:
 Henry County (Alabama) – okres státu Alabama
 Henry County (Georgie) – okres státu Georgie
 Henry County (Illinois) – okres státu Illinois
 Henry County (Indiana) – okres státu Indiana
 Henry County (Iowa) – okres státu Iowa
 Henry County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Henry County (Missouri) – okres státu Missouri
 Henry County (Ohio) – okres státu Ohio
 Henry County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Henry County (Virginie) – okres státu Virginie